Don't Say You Love Me – singolo delle M2M del 1999
Don't Say You Love Me – singolo degli Erasure del 2005